Claustru (din latina claustrum - incintă, loc închis, barieră) se poate referi la:
 
 Claustru - (Înv., bis.) Mănăstire catolică de maici.
 Claustru - (Înv., bis.) Curte interioară a unei mănăstiri, mărginită pe toate laturile de un portic acoperit, având de obicei în centru o fântână, care servește ca loc de plimbare, de repaus sau de meditație. Vezi Abație 
 Claustru - (Înv.) Loc închis; întăritură.
 Claustru - (Med.) O structură anatomică în formă de barieră.
 Claustru (neuroanatomie) - Lamă de substanță cenușie din interiorul creierului.
 Claustrum virginale - (Înv.) Himen
 Claustrum gutturis, Claustrum oris - (Înv.) Palatul moale (vălul palatin)

Legături externe

Vezi și
 Cloașter